Nieuwlande (Drenthe), dorp in de gemeenten Hoogeveen en Coevorden (Drenthe).
Nieuwlande (Zeeland), buurtschap en voormalig dorp (overstroomd 1530–1532) en heerlijkheid in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal.